Slovo roura má několik významů:

konstrukční prvky
 trubka (technika) – trubka většího průměru (označovaná také slovem trouba)

IT a SW
 Roura (Unix) – v informatice propojení vstupů a výstupů více příkazů na příkazovém řádku v unixovém shellu
 Roura (software)
 rouřítko – označení Unicode znaku "svislá čára", používá se v matematice, programovacích jazycích, wikitextu

zeměpisné názvy
 Roura – obec ve stejnojmenném kantonu departementu Francouzská Guyana.
 kanton Roura – francouzský kanton v departementu Francouzská Guyana.

Související články 
 trouba
 trubka (rozcestník) – různé významy slova trubka, které v informatice také označuje rouru
 kolona – různé významy slova kolona, které v informatice také označuje rouru
 fronta (programování) – v programování abstraktní datový typ typu FIFO (z anglického First In, First Out, česky První dovnitř, první ven)

Externí odkazy